Dalton Holland Baptista (São Paulo, 9 de setembro de 1962) é um arquiteto e botânico brasileiro.

Taxonomista da American Orchid Society e consultor da Orchid Conservation Coalition, Baptista é especialista em orquídeas nativas do Brasil e descreveu a espécie Acianthera bohnkiana em 2004, além de participar do projeto de catalogação e organização das mais de duas mil e quinhentas espécies de Orchidaceae existentes no Brasil.

Baptista também publicou a primeira enciclopédia fotográfica de orquídeas, que deu origem ao Projeto Orchidstudium, criado em 2006 em parceria com Americo Docha Neto.

Trabalhos 
 Orchids of Brazil - Oncidiinae I  - 224p., 2011 - ISBN 978-0-9836747-0-2
 Enciclopédia Fotográfica de Orquídeas Brasileiras - Vol. I e II. Piracicaba:, 2006.
 Novos Géneros baseados nos Oncidium Brasileiros. Coletânea de Orquídeas Brasileiras, v. 3, p. 65-96, 2006.
 Novas combinações de Nomenclatura. Boletim CAOB, v. 58, p. 49-51, 2005.
 Acianthera bohnkiana, uma nova orquidácea da Bahia. Boletim CAOB, v. 54, p. 60-63, 2004
 O gênero Angraecum Bory. Boletim CAOB, v. 52, p. 107-112, 2003.

Ligações externas 
 
 
 

Botânicos do Brasil
Naturais da cidade de São Paulo